MX, Registre MX o Mail eXchange Record.
 Abreviatura internacional per a l'esport del motocròs, de l'acrònim anglès Moto i X (cross, creu).

Pàgines de desambiguació d'acrònims